Predizione, atto di annunciare in anticipo eventi futuri
intervallo di predizione in statistica è sinonimo di intervallo di previsione
predizione delle diramazioni, in elettronica, è il compito di un componente della CPU 
predizione, in parapsicologia, è un ambito della chiaroveggenza